Агнешка Радваньская — победительница соревнований.

Прошлогодняя чемпионка — Виктория Азаренко — защищала свой титул в качестве первой ракетки турнира, но уступила в четвертьфинале Марион Бартоли.

Общая информация 
На этом соревновании впервые после 10,5-месячной паузы сыграла Алиса Клейбанова. Пауза была вызвана лечением лимфогранулематоза.

Первое поражение в сезоне потерпела белорусская теннисистка Виктория Азаренко. С начала сезона она выиграла 26 матчей подряд, завоевав титулы соревнований WTA Тура в Сиднее, Мельбурне, Дохе и Индиан-Уэллсе.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со 2 круга.

  Виктория Азаренко (Четвертьфинал)
  Мария Шарапова (Финал)
  Петра Квитова (Второй раунд)
  Каролина Возняцки (Полуфинал)  '''Агнешка Радваньская (Титул)
  Саманта Стосур (Четвёртый раунд)
  Марион Бартоли (Полуфинал)
  Ли На (Четвертьфинал)
  Вера Звонарёва (Второй раунд)
  Серена Уильямс (Четвертьфинал)
  Франческа Скьявоне (Второй раунд)
  Сабина Лисицки (Четвёртый раунд)
  Елена Янкович (Второй раунд)
  Юлия Гёргес (Второй раунд)
  Ана Иванович (Четвёртый раунд)
  Доминика Цибулкова (Четвёртый раунд)

<li> Пэн Шуай (Третий раунд)
<li> Анжелика Кербер (Второй раунд)
<li> Анастасия Павлюченкова (Второй раунд)
<li> Даниэла Гантухова (Третий раунд)
<li> Роберта Винчи (Третий раунд)
<li> Мария Кириленко (Четвёртый раунд)
<li> Янина Викмайер (Четвёртый раунд)
<li> Флавия Пеннетта (Третий раунд)
<li> Анабель Медина Гарригес (Второй раунд)<li> Светлана Кузнецова (Второй раунд)<li> Луция Шафаржова (Второй раунд)
<li> Моника Никулеску (Второй раунд)
<li> Петра Цетковская (Третий раунд)
<li> Сара Эррани (Второй раунд)
<li> Кайя Канепи (Второй раунд)
<li> Надежда Петрова (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

Sony Ericsson Open 2012